Las Bocas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Bocas, Sonora, Huatabampo, 
 Las Bocas, Zacatecas, Jiménez del Teul, 

Robotskapade Mexikoförgreningar